Девушка в чёрном (фильм, 1956) () — фильм 1956 года греческого режиссёра Михалиса Какояниса, лауреат "Золотого глобуса" за лучший фильм на иностранном языке.
 Девушка в чёрном (повесть) — повесть эстонской писательницы Лилли Промет.
 Девушка в чёрном (фильм, 1967) — советский фильм 1967 года эстонского режиссёра Вельё Кяспера по одноимённой повести, обладатель премии за лучшую операторскую работу на Фестивале фильмов балтийских республик, Белоруссии и Молдавии.